Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1958.

1/16 финали

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Душев (60)

 Съдия: Георги Христов

Източници 
 bulgarian-football.com

5
5